Николаевка () — село в Александровском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 63 человека. Почтовый индекс — 27336. Телефонный код — 5242. Код КОАТУУ — 3520585502.

Местный совет 
27336, Кировоградская обл., Александровский р-н, с. Разумовка, ул. Школьная, 1

Ссылки 
 Николаевка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Александровского района (Кировоградская область)